Qianfo kan syfta på följande platser:

Kina 

 Qianfo (socken i Kina, lat 31,69, long 104,28), Sichuan, 
 Qianfo (socken i Kina, lat 29,97, long 105,12), Sichuan, 

Robotskapade Kinaförgreningar